Ке́куры — топоним в России.

Топоним происходит от кекуров — возвышающихся каменных столбов — на сопках, мысах, в долинах рек.

 Кекуры — группа из шести островов на северо-востоке Охотского моря в заливе Кекурный в Магаданской области.
 Кекуры — заимка в Якутии, координаты	69°31'	161°18'.
 Кекуры — мыс, северо-западный выступ о. Каменка, в дельте р. Колыма, координаты	69°30'	161°17'.
 Кекуры — гора, Чукотский АО, координаты 63°11’с. ш. 175°27’ в. д.
 Кекуры — урочище, Камчатский край, координаты 55°37’с. ш. 160°07’в. д.

См. также 
 Кекур (значения)

Примечания